В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1181 году.

См. также: :Категория:Умершие в 1181 году'

 Январь 
 Конти, Джованни — кардинал-священник Санти-Джованни-э-Паоло (1150—1181), римский викарий (1178—1181).

 Февраль 
 6 февраля — Император Такакура — Император Японии (1168—1180)

 Март 
 16 марта — Генрих I Щедрый — граф Шампани (1152—1181), участник второго крестового похода.
 20 марта — Тайра-но Киёмори — японский политический деятель и полководец конца эпохи Хэйан. С 1153 — глава клана Тайра, дайдзё-дайдзин (1167)

 Апрель 
 1 апреля — Ромуальд Салернский — архиепископ Салерно (1153—1181), государственный деятель Сицилийского королевства, хронист.
 5 апреля — Раймунд Беренгер III (IV) — граф Прованса (1173—1181), граф Сердани (1162—1168)

 Июнь 
 27 июня — Туран-шах I ибн Айюб — брат и военачальник султана Салах ад-Дина Юсуфа ибн Айюба из династии Айюбидов, амир Баальбека (1178—1179), Йемена (1174—1181), Александрии (1179—1181) и Дамаска (1176—1179). По другим источникам умер в 1180 году.
 Гуго де Кевильок — граф Честер (1153—1181)

 Август 
 14 августа —  —епископ Вердена (1172—1181)
 30 августа — Александр III — папа римский (1159—1181).

 Октябрь 
 4 октября — Герман — герцог Каринтии (1161—1181).
 17 октября — Гильом V — граф Невера, граф Осера и граф Тоннера (1175—1181).
 23 октября — Адела Мейсенская — королева-консорт Дании (1152—1157), жена Свена III.

 Ноябрь 
 4 ноября —  — епископ Оломоуца (1172—1181)
 26 ноября —  — архиепископ Йоркский (1154—1181)

 Декабрь 
 19 декабря — Абуль-Баракат аль-Анбари — арабский грамматист и филолог.
 Хамфри III де Богун — Лорд Верховный констебль Англии (ок. 1172—1181). Дата смерти предположительна.

 Дата неизвестна или требует уточнения 
 Адальпрет Триентский — епископ Триента с 1160, убит .
  — эмир Дамаска (1174), эмир Алеппо (1174—1181)
 Бертран I де Бо — принц Оранский (1173—1181), сеньор де Бо (1177—1181)
 Брейкспир, Бозо — кардинал-священник церкви Косьмы и Дамиана (1155—1181), камерленго римско-католической церкви (1158—1159).
 Вульгрин III — граф Ангулемский (1179—1181).
 Людвиг II — граф Вюртемберга (1158—1181)
 Люй Цзуцянь — философ-неоконфуцианец, предтеча Чжэдунской школы'', один из «трёх мудрецов Юго-Востока»
 Симон III де Монфор — сеньор де Монфор-л'Амори (1137—1181), граф д'Эврё (1140—1181)
  — епископ Меца (1174—1179)
  — архиепископ Лунда (1137—1177)

См. также 

 Список умерших в 1180 году
 Список умерших в 1182 году

1181
Умершие в 1181 году